Горушка — топоним:

 Горушка — озеро в Витебской области Белоруссии.

Населённые пункты 
 Горушка — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Горушка — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Горушка — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Горушка — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Горушка — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Горушка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Горушка — деревня в Окуловском районе Новгородской области, относится к Кулотинскому городскому поселению.
 Горушка — деревня в Окуловском районе Новгородской области, относится к Угловскому городскому поселению.
 Горушка — деревня в Окуловском районе Новгородской области, относится к Турбинному сельскому поселению.
 Горушка — деревня в Маловишерском районе Новгородской области 
 Горушка — деревня в Букровской волости Великолукского района Псковской области
 Горушка — деревня в Марьинской волости Великолукского района Псковской области
 Горушка (Горушка Сидоровщинская) — деревня в Переслегинской волости Великолукского района Псковской области, у д. Сидоровщина.
 Горушка (Горушка Новая Деревня) — деревня в Переслегинской волости Великолукского района Псковской области.
 Горушка — деревня в Пожеревицкой волости Дедовичского района Псковской области
 Горушка — деревня в Лукомской волости Дновского района Псковской области
 Горушка — деревня в Ивановской волости Невельского района Псковской области
 Горушка — деревня в Усть-Долысской волости Невельского района Псковской области
 Горушка — деревня в Макушинской волости Опочецкого района Псковской области
 Горушка — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области
 Горушка — деревня в Палкинской волости Палкинского района Псковской области
 Горушка — деревня в Лавровской волости Печорского района Псковской области
 Горушка — деревня в Новоизборской волости Печорского района Псковской области
 Горушка — деревня в городском поселении «Печоры» Печорского района Псковской области
 Горушка — деревня в Красноармейской волости Порховского района Псковской области
 Горушка — деревня в Славковской волости Порховского района Псковской области
 Горушка — деревня в Туготинской волости Порховского района Псковской области
 Горушка — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области
 Горушка — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области
 Горушка — деревня в Велейской волости Пушкиногорского района Псковской области
 Горушка — деревня в Новгородкинской волости Пушкиногорского района Псковской области
 Горушка — деревня в сельском поселении Себежское Себежского района Псковской области
 Горушка — деревня в Марьинской волости Стругокрасненского района Псковской области
 Горушка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Горушка — посёлок в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 Горушки